Jméno a příjmení Josef Trávníček má více nositelů:

 Josef Trávníček (1921–1979?) – český politik KSČ, za normalizace český ministr obchodu
 Josef Jan Trávníček (?–1860) – ranhojič a lékař, purkmistr města Vyškova
 Josef Trávníček (výtvarník) (* 1928) – český výtvarník, kreslíř a malíř